Хусейн ибн Али ( — Хусейн сын Али) — арабское имя.

 Аль-Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб (626—680) — третий шиитский имам; внук пророка Мухаммеда, сын Али ибн Абу Талиба и Фатимы
 
  (1669—1740) — основатель Хусейнидской династии Туниса
 Хусейн ибн Али аль-Хашими (1854—1931) — шериф Мекки, 1-й король Хиджаза (1916—1924) из династии Хашимитов; потомок пророка Мухаммеда